Fan Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhuanglang He, vattendrag, Gansu, 
 Fan He, vattendrag, Liaoning, 

Robotskapade Kinaförgreningar